Armeniș (gmina) – gmina w Rumunii, w okręgu Caraș-Severin
 Armeniș (okręg Caraș-Severin) – wieś w Rumunii, w okręgu Caraș-Severin, w gminie Armeniș